Potenslag kan syfta på:

 Matematiken potenslagar – enkla regler för räkning med potenser, exempelvis 
 Potenslag (statistik) – en egenskap av vissa sannolikhetsfördelningar som innebär att frekvensen av en storhets värde är exponentiellt avtagande med värdet
 Paretoprincipen – en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan
 Zipfs lag – en empiriskt visad statistisk lag, generaliserad så att frekvensrankingen är upphöjd med en exponent s
 Den långa svansen – ett begrepp inom sannolikhetslära
 Potenslagar för vätskor – används inom strömningslära och reologi.

en:Power law